Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Grygiel – polska judoczka
 Adrian Grygiel – niemiecki hokeista
 Jan Grygiel – polski działacz ruchu ludowego
 Józef Grygiel – polski polityk, poseł na Sejm PRL
 Krzysztof Grygiel – polski fizyk
 Ludmiła Grygiel – polska historyk, eseistka i tłumaczka
 Marcin Grygiel – polski siatkarz
 Marek Grygiel – polski historyk sztuki
 Stanisław Grygiel – polski filozof, filolog i wykładowca
 Tadeusz Grygiel – polski koszykarz
 Wojciech Grygiel – katolicki duchowny i chemik